Уиллинг () — английская фамилия. Известные носители:
 Уиллинг, Ник (род. 1961) — английский режиссёр, сценарист и продюсер снимающий в жанре фэнтези.
 Уиллинг, Томас (1731—1821) — американский коммерсант и финансист, делегат Континентального конгресса от штата Пенсильвания.